Dimitrije "Dimitri" Davidovic (Aleksandrovac, 21 mei 1944) is een Belgische ex-profvoetballer met een Servische achtergrond die als middenvelder speelde en daarna voetbalcoach werd.

Carrière als speler
  FK Partizan (1962-1967)
  Oakland Clippers (1967-1968)
  NEC (1969-1971)
  K. Lierse SK (1971-1978)
  San Jose Earthquakes (1978)

Carrière als coach
  Royal Antwerp FC (1980-1983)
  KSC Lokeren (1983-1985)
  KV Kortrijk (1985-1986)
 K. Beerschot VAV (1987-1988)
  K. Lierse SK (1988-1989)
  Royal Antwerp FC (1989-1990)
  KSK Beveren (1995)
  Al-Ittihad Djedda (2006-2007)
  Qatar Sports Club (2007-2008)
  Royal Antwerp FC (2008-2009)
  Al-Ittihad Djedda (2011)

Belgisch voetbalcoach
Belgisch voetballer
Joegoslavisch voetballer
Joegoslavisch voetbalcoach